Frederik (von) Gersdorff er navnet på flere personer:

 Frederik Gersdorff (diplomat) (ca. 1650-1691) – dansk hofembedsmand og diplomat
 Frederik Gersdorff (officer) (1651-1724) – dansk officer
Se også:
 Frederik Carl Gersdorff (1726-1804) – dansk officer